Metten (gebed) - onderdeel van het getijdengebed in het christendom
 Metten (gemeente) - een gemeente in Duitsland 
 Abdij van Metten
Brugse Metten, episode in de Frans-Vlaamse Oorlog (1297-1305)